Владимир Григорьевич Барский (1866—1936) — русский советский режиссёр,  и актёр; автор статей по вопросам театра.

Принимал участие в становлении туркменской и узбекской кинематографий.

Биография 
Родился в 1866 году.

Окончил Московское реальное училище (1885) и Императорское Московское техническое училище.

С 1892 года — режиссёр и актёр ряда театров, в 1899—1917 годах работал режиссёром и актёром драматического театра в Иваново-Вознесенске, в 1917—1921 годах — Народного дома в Тифлисе.

В 1921—1928 годах — режиссёр Госкинпрома Грузии, с 1928 года — киностудий: «Совкино», «Межрабпомфильм», «Узбеккино», «Туркменфильм».

Умер 24 января 1936 года. Похоронен на  в Москве.

Творчество 
Совместно со сценаристом Г. Арустановым работал над серией фильмов под общим названием «Железная каторга», которые должны были показать революционное прошлое Грузии. Было создано только два фильма: «Кошмары прошлого» (1925), рассказывающий о событиях 1905 года, и «Ценою тысяч» (1925) о событиях 1916—1917 годов.

Фильмография

Актёр 
  — Броненосец Потёмкин — Голиков, командир
  — Девятый вал — офицер
  — Заводной жук — Жан, парикмахер, он же дядя Ваня
  — Торговцы славой — майор Бланшар, в титрах — Г. Барский
  — Шакир (фильм) — колонист
  — Настенька Устинова — Судариков
  — Пэпо — судья

Режиссёр 
  — Обезглавленный труп
  — Скажи, зачем?..
  — Огнепоклонники
  — Не спи
  — Изгнанник
  — Разбойник Арсен
  — Железная каторга
  — Кошмары прошлого
  — Тайна маяка
  — Ценою тысяч
  — Девятый вал
  — Княжна Мери
  — Бэла
  — Максим Максимыч
  — Казаки
  — Гюль и Толмаз (не был завершён)

Сценарист 
  — Скажи, зачем?..
  — Не спи
  — Огнепоклонники
  — Разбойник Арсен
  — Тайна маяка
  — Княжна Мери
  — Бэла
  — Максим Максимыч
  — Казаки

Примечания

Ссылки 
 
 Владимир Барский
 Похоронен в колумбарии № 9 Нового Донского кладбища

Выпускники Первого Московского реального училища
Выпускники Императорского технического училища